Erik Akerboom (1961), Nederlands topambtenaar
Eva Akerboom (1992), Nederlands politica
Kees Akerboom jr. (1983), voormalig Nederlands basketballer
Kees Akerboom sr. (1952), voormalig Nederlands basketballer
Marcel Akerboom (1981), voormalig Nederlands voetballer
Zie ook
Akkerboom

Nederlandse of Vlaamse achternaam